Абрамовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Абрамовское сельское поселение — входит в Таловский район Воронежской области
 Абрамовское сельское поселение — входит в Куйбышевский район Новосибирской области